Kattholmen (Kalix) _eiland behorend tot het Kalix-archipel in Zweden
 Kattholmsgrynnorna - verzameling ondiepten en rotsen nabij bovenstaand eiland in het Kalix-archipel
 Kattholmen (Egentliga) - eiland in Finland
 Kattholmen (Nyland) - eiland in Finland